Star Air (Star Air A/S) – compagnia aerea cargo, parte del gruppo commerciale danese Maersk
 Star Air (Star Air Cargo Pty Ltd) – compagnia aerea sudafricana che noleggia aerei passeggeri e cargo